Carlos Muñoz (actor) puede referirse a:

 Carlos Muñoz (1919-2005), actor español;
 Carlos Muñoz (1924-1992), actor uruguayo con actuación también en Argentina;
 Carlos Muñoz (1934-2016), actor colombiano;